Тазларово — топоним в России:

Населенные пункты 

 Тазларово — село в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Тазларово — деревня станции в Кармаскалинском районе Башкортостана.

Объекты транспорта 
 Тазларово — железнодорожная станция в одноименной деревне в Кармаскалинском районе Башкортостана.